Кя́ва () — местность в городском районе Ярве города Кохтла-Ярве, Эстония. Местность включает в себя жилую среду улицы Эхитаяте, дачный городок и бывшую деревню Кява.

В 1925–1972 годах здесь действовала шахта по добыче горючего сланца.

Примечания 

Кохтла-Ярве